Cipocereus pusilliflorus  (Ritter) D.C.Zappi & N.P.Taylor es una especie de planta fanerógama de la familia Cactaceae.

Distribución 
Es endémica de Brasil en Minas Gerais.  Es una especie extremadamente rara en la vida silvestre.

Descripción 
Es un cactus semi-erecto de hasta 50 cm de longitud con glaucos tallo de 5 cm de diámetro y de 14 a 18 costillas obtusas; con aréolas con lana marrón, tienen 2 a 4 agujas centrales como espinas de 1 a 2 cm de largo y de 10 al 12  radiales. Tiene flores verticales de color blanco  de hasta 1.5 cm de largo.

Taxonomía 
Cipocereus pusilliflorus fue descrita por (Ritter) D.C.Zappi & N.P.Taylor y publicado en Bradleya; Yearbook of the British Cactus and Succulent Society 9: 86. 1991.
Etimología
Cipocereus: nombre genérico compuesto de Cipó y Cereus, en referencia a que es un cactus de un municipio de Brasil.

pusilliflorus: epíteto latino que significa "con flores pequeñas".
Sinonimia
 Floribunda pusilliflora F.Ritter
 Pilosocereus pusilliflorus (F.Ritter) P.J.Braun

Referencias

Enlaces externos 
 http://cactiguide.com/cactus/?genus=Cipocereus&species=pusilliflorus

pusilliflorus
Flora de Brasil
Cactus y suculentas
Plantas descritas en 1991
Plantas descritas por F.Ritter
Plantas descritas por Zappi
Plantas descritas por N.P.Taylor